Вальдебло́р () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Туррет-Леванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сен-Совёр-сюр-Тине (округ Ницца).

Площадь коммуны — 94,16 км², население — 802 человека (2006) с тенденцией к росту: 908 человек (2012), плотность населения — 9,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 901 человек, а в 2012 году — 908 человек. Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 580 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 380 были экономически активными, 200 — неактивными (показатель активности 65,5 %, в 1999 году — 65,9 %). Из 380 активных трудоспособных жителей работали 357 человек (192 мужчині и 165 женщин), 23 числились безработными (12 мужчин и 11 женщин). Среди 200 трудоспособных неактивных граждан 72 были учениками либо студентами, 70 — пенсионерами, а ещё 58 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 375 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 810,0 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 287 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки